Leopard kan syfta på:
Leopard 1 – en tysk stridsvagn utvecklad åren 1956–1961 och i aktiv tjänst sedan 1965.
Leopard 2 – en tysk stridsvagn utvecklad åren 1973–1979 och i aktiv tjänst sedan 1979.